Hauptmann steht für:
 Hauptmann (Familienname) Familienname, zu Namensträgern sieh dort.
 Hauptmann, allgemein Amtswürde eines leitenden Beamten der Verwaltung, siehe Hauptmannschaft
  Hauptmann (Offizier), militärischer Dienstgrad
 Hauptmann, Präsidenten eines Bezirks im Kanton Appenzell Innerrhoden, früher auch einer Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden, siehe Gemeindepräsident
 Landeshauptmann, Vorsitzender einer Landesregierung in Österreich, Südtirol und Trentino
 Schlosshauptmann, Vorgesetzter einer Schlosswache, im Mittelalter auch Vogt, Burgvogt

Hauptmann ist der Name folgender astronomischer Objekte:
 (8381) Hauptmann, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Hauptmann (Merkurkrater), Krater auf dem Planeten Merkur

Siehe auch:

 Hauptman